Алексе́й Поздняко́в:
 Поздняков, Алексей Павлович (1916—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Поздняков, Алексей Петрович (1918—2005) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.